Гран-при Бразилии 1989 года — стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на  автодроме имени Нельсона Пике в Жакарепагуа, Бразилия. Соревнования состоялись 26 марта 1989 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Риккардо Патрезе 1:32,507
 Филипп Стрейфф был заявлен на сезон как первый гонщик команды AGS, но в результате аварии в тестовых заездах был парализован и больше участия в гонках не принимал.
 Джонни Херберт заработал свои первые очки в Формуле-1.
 Первый и единственный подиум для Маурисио Гужельмина в Формуле-1.
 Никола Ларини дисквалифицирован за старт с неверной позиции.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии
Март 1989 года